Вищі примати, або мавповиді (Simiiformes) — інфраряд ряду Примати (Primates).

Обсяг таксона і назва 
До вищих приматів відносять мавп у вузькому сенсі (у широкому сенсі до мавп відносять і решту приматів) та людина. Традиційно вищих приматів протиставляли нижчим приматам (нижчим мавпам), які, проте, не складають монофілетичної групи і не розглядаються як таксон.

Назва Simiiformes дослівно означає «мавпоподібні» або «мавповиді» і походить від слів:
 Simia (Linnaues, 1758) = «мавпа» (не плутати з родом мавпа — Cercopithecus),
 «-formes» = подібний (звичайно це морфема для назв рядів).

Про поняття «мавпи» як екоморфологічний тип (вищі примати, але без людини) див. також: Мавпи (Simia). Таксон «мавпа» у широкому розумінні (як «Simia») зараз не визнається.

Класифікація та еволюція 

Вищі примати поділяються на три групи: широконосих, або мавп Нового Світу (Platyrrhini), що відділилися близько 40 млн років тому, та дві групи парворяду вузьконосих, Catarrhini Старого Світу. 25 млн років тому ця група розщіпилася на мавпових (Cercopithecoidea) і гомінідів (Hominoidea).

 Інфраряд Мавповиді Simiiformes
 Парворяд Широконосі — Platyrrhini: мавпи Нового Світу
 Родина Капуцинові — Cebidae
 Родина Aotidae
 Родина Pitheciidae
 Родина Коатові — Atelidae
 Парворяд Вузьконосі — Catarrhini
 Надродина Cercopithecoidea: мартишкові
 Родина Мавпові — Cercopithecidae
 Надродина Hominoidea
 Родина Гібонові — Hylobatidae: гібони
 Родина Людинові — Hominidae: великі мавпи та людина

Викопні форми
 †Amphipithecidae
 †Eosimiidae
 †Aseanpithecus

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що відображає еволюційні зв'язки вищих приматів:

Примітки 

Примати
Сухоносі